Die Spor Toto Süper Lig 2014/15 (offiziell: Spor Toto Süper Lig Süleyman Seba Sezonu) war die 57. Spielzeit der höchsten türkischen Spielklasse im Männer-Fußball. Sie wurde am 29. August 2014 gestartet und am 31. Mai 2015 beendet. Der eigentliche Liganame Süper Lig trägt aufgrund des Name-Sponsoring-Vertrages mit dem staatlichen Wettanbieter Spor Toto diesen Firmennamen als Namenserweiterung und heißt deshalb Spor Toto Süper Lig. Aufgrund des Todes von Süleyman Seba am 14. August 2014 beschloss der türkische Fußballverband die Saison 2014/15 in Anlehnung an den ehemaligen Präsidenten von Beşiktaş Istanbul Spor Toto Süper Lig Süleyman Seba Sezonu zu nennen.

Meister wurde Galatasaray, das den 20. Meistertitel in der Vereinsgeschichte feiern konnte und somit als erstes türkisches Fußballteam sein Wappen mit einem vierten Stern schmücken konnte.

Austragungsmodus und Modalitäten

Austragungsmodus 
Die Liga wurde mit Hin- und Rückspielen derart veranstaltet, dass alle 18 teilnehmenden Mannschaften zweimal gegeneinander antreten mussten. Gespielt wurde nach der Drei-Punkte-Regel. Bei Sieg erhielt die Siegermannschaft drei Punkte und die Verlierermannschaft blieb ohne Punkterhalt. Nach einem Unentschieden erhielten beide Mannschaften einen Punkt. Bei Punktgleichheit war erst der direkte Vergleich zwischen den betroffenen Mannschaften ausschlaggebend und anschließend das Torverhältnis.

Die Mannschaft die nach dem letzten Spieltag den 1. Tabellenplatz belegte, war neuer türkischer Meister, während die drei Letztplatzierten der Tabelle in die TFF 1. Lig, in die zweithöchste türkische Spielklasse, abstiegen.

Verteilung der Europa-Cup-Plätze 
Die zwei Erstplatzierten der Saison nehmen gemäß UEFA-Fünfjahreswertung an der UEFA Champions League 2015/16 teil, wobei der Meister direkt qualifiziert ist und der Zweitplatzierte entsprechend seinem Klub-Koeffizienten sich erst über die Qualifikationsrunden qualifizieren muss. Die Mannschaften auf den Plätzen drei und vier qualifizieren sich für die UEFA Europa League 2015/16. Landet der Pokalsieger unter den ersten vier in der Tabelle, qualifiziert sich zusätzlich die Mannschaft auf Platz fünf für die UEFA Europa League 2015/16.

Transferperioden 
Während die Sommertransferperiode der Saison 2014/15 am 10. Juni 2014 begann und am 1. September 2014 endete, begann die Wintertransferperiode am 6. Januar 2015 und endete mit dem 5. Februar 2015.

Ausländerkontingent 
Im Sommer 2013 veröffentlichte der türkische Fußballverband die neue Ausländerregelung für die Süper Lig. Diese Neuregelung wurde auf Wunsch der Erstligavereine beschlossen. Demnach sollten in der Süper Lig 2013/14 die Klubs maximal zehn ausländische Spieler unter Vertrag halten dürfen. Von diesen zehn Spielern durften sich lediglich sechs in der Startelf befinden und keine ausländischen Spieler auf der Ersatzbank sitzen. Diese Regelung sollte ursprünglich in der nachfolgenden Saison, der Saison 2014/15, derart verstärkt werden, dass sich nur noch acht Spieler im Kader befinden durften, aber nur fünf in der Startelf eingesetzt werden durften und erneut keine ausländischen Spieler als Ersatzspieler zum Einsatz kommen durften. Da diese Neuregelung den Vereinen Schwierigkeiten bereitete und dazu führte, dass sie über die gesamte Saison heftig diskutiert wurde, kam der nationale Fußballverband den Vereinen mit einem Kompromiss entgegen und änderte mit der Saison 2014/15 die Ausländerregelung. Fortan dürfen sich zwar wieder nur acht ausländische Spieler im Kader befinden und erneut wieder maximal fünf Spieler eingesetzt werden, allerdings dürfen sich unter den Ersatzspielern drei ausländische Spieler befinden und gegen andere ausländische Spieler eingesetzt werden oder gegen inländische Spieler, sofern dadurch die maximal zum Einsatz kommende Anzahl an ausländischen Spielern bei maximal fünf blieb.

Teilnehmer 
Für die Spielzeit 2014/15 sind zu den aus der vorherigen Saison verbliebenen 15 Vereine die drei Aufsteiger aus der letzten Zweitligasaison dazugekommen. Als Zweitligameister stieg Istanbul Büyükşehir Belediyespor auf und schaffte dadurch den direkten Wiederaufstieg in die Süper Lig. Als Vizemeister der TFF 1. Lig schaffte auch Balıkesirspor den Aufstieg und kehrte nach 39 Jahren wieder in die Süper Lig zurück. Der dritte und letzte Aufsteiger wurde der Playoff-Sieger Mersin İdman Yurdu.

Besondere Vorkommnisse 
 Die UEFA verhängte im Sommer 2014 gegen die drei Süper-Lig-Vereine Galatasaray Istanbul, Trabzonspor und Bursaspor eine Geldstrafe von 200.000 €, weil sie Regelverstöße gegen den Financial Fairplay des Verbandes begannen hatten.
 Vor Saisonbeginn gliederte der Aufsteiger Istanbul Büyükşehir Belediyespor seine Fußballsparte aus, wandelte diese in ein unabhängiges Unternehmen um und gab ihr den Namen Istanbul Başakşehir.
 Der Klub Kayseri Erciyesspor unterschrieb mit dem Bauunternehmen Suat Altın İnşaat ein Name-Sponsoringvertrag. Danach wird der Klub für die Vertragsdauer den Firmennamen in seinem Vereinsnamen mitführen und demzufolge Suat Altın İnşaat Kayseri Erciyesspor (kurz SAİ Kayseri Erciyesspor) heißen.
 Am ersten Spieltag der Saison besaßen acht der insgesamt 18 Erstligamannschaften keinen Hauptsponsor. Auch in der eins tieferen TFF 1. Lig besaßen zwölf der insgesamt 18 Zweitligamannschaften keinen Hauptsponsor. Dieses Desinteresse der Firmen an Sponsorenverträgen mit den türkischen Erst- und Zweitligateams wurde von einigen als Folge der Spielmanipulationsskandal im türkischen Fußball angekündigt bzw. gedeutet. In dem wurden Vereine wie Fenerbahçe Istanbul und Beşiktaş Istanbul in der Türkei gerichtlich der Spielmanipulation überführt, blieben aber vom türkischen Fußballverband für ihre Vergehen unbestraft. Die UEFA hingegen verhängte gegen beide Vereine mehrere Strafen. Ebenso wurden über die beiden Vereine Sivasspor und Eskişehirspor, die ebenfalls in den Spielmanipulationsskandal verwickelt waren, von der UEFA Strafen verhängt.
 Der Klub Sivasspor unterschrieb im Januar 2015 mit der Krankenhauskette Medicana ein Name-Sponsoringvertrag über eineinhalb Jahre. Danach wird der Klub für die Vertragsdauer den Firmennamen in seinem Vereinsnamen mitführen und demzufolge Medicana Sivasspor heißen.

Bewaffneter Anschlag auf Mannschaftsbus 
Am 26. Spieltag, in der Nacht des 4. April 2015, wurde ein Anschlag auf den Mannschaftsbus von Fenerbahçe Istanbul verübt. Die Mannschaft der Istanbuler war auf der Heimreise nach dem absolvierten Auswärtsspiel gegen Çaykur Rizespor in Rize, auf der Autobahnstrecke E70 (Rize → Trabzon) zum nächstgelegenen Flughafen in Trabzon unterwegs, um von dort aus nach Istanbul zu fliegen. Der Anschlag fand im Trabzoner Landkreis Sürmene im Übergang zum Eingang des Landkreises Araklı von Trabzon auf einem Viadukt statt. Der bzw. die unbekannte(n) Attentäter beschoss(en), laut Medien mit einer Schrotflinte, mehrmals den Bus. Auf Höhe des Busfahrers befanden sich mehrere Eintrittsschusslöcher auf der Frontscheibe und die Seitenscheibe war komplett zerstört. Der angeschossene Busfahrer brachte den Bus mit Hilfe eines mitgereisten Sicherheitsmann noch sicher zum Stoppen und fiel dann in Ohnmacht. Danach wurde er ins Krankenhaus eingeliefert. Die Ärzte brachten ihn außer Lebensgefahr und stellten im Gesichtsknochen des schwerverletzten Busfahrers eine Eintrittsschusswunde und ein Metallteil fest. Aus seiner Mundhöhle wurde ein weiteres Metallteil entfernt, welches der Polizei für die Ermittlungen des Anschlags übergeben wurde.

Nach dem Anschlag wurde die Mannschaft samt Betreuer mit einem Ersatzbus unter Polizeischutz zum Flughafen Trabzon eskortiert.

Folgen 
 Trabzonspor, der türkische Fußballverband (TFF), der türkische Sportjournalisten-Verein (TSYD) und der Sportminister Akif Çağatay Kılıç der Republik Türkei verurteilten den Anschlag. Der Anschlag schockte die türkische Sportwelt und wird als neuer Tiefpunkt in der Gewalt im Umfeld des türkischen Fußballs gewertet.
 Die kommenden Pflichtspiele von Fenerbahçe Istanbul am 7. April 2015 im türkischen Pokalwettbewerb und das Ligaspiel gegen Bursaspor am 13. April 2015 wurden auf eine unbestimmte Zeit verschoben.
 Es wurde gemeinsam vom türkischen Fußballverband, dem Sportministerium der Republik Türkei und der türkischen Fußballklub-Vereinigung eine Krisensitzung in Istanbul für den 6. April 2015 im Zentrum des türkischen Fußballverbands einberufen. Nach der Krisensitzung entschloss sich die Versammlung den türkischen Fußballbetrieb, spielhöchsten Liga- und Pokalwettbewerb, für eine Woche auszusetzen.

Statistiken

Abschlusstabelle

Tabellenverlauf

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Torschützenliste 

Bei gleicher Anzahl von Treffern sind die Spieler alphabetisch nach Nachnamen bzw. Künstlernamen sortiert.

Torvorlagenliste 
Bei gleicher Anzahl von Torvorlagen sind die Spieler alphabetisch nach Nachnamen bzw. Künstlernamen sortiert.

Scorerliste 
Bei gleicher Anzahl von Scorerpunkten zählen die mehr geschossenen Tore, bei gleicher Anzahl von Toren sind die Spieler alphabetisch nach Nachnamen bzw. Künstlernamen sortiert.

Trainer

Trainerwechsel vor der Saison

Trainerwechsel während der Saison

Spielstätten

Sponsoren

Die Meistermannschaft von Galatasaray Istanbul 
Es sind alle Spieler aufgelistet die mindestens einmal auf der Ersatzbank saßen.

Weblinks 
 Süper Lig 2014/15 auf kicker.de

Einzelnachweise 

2014/15
Fußballsaison 2014/15